Regius Professor of Divinity steht für folgende Lehrstühle:

 Regius Professor of Divinity (Cambridge)
 Regius Professor of Divinity (Dublin)
 Regius Professor of Divinity (Oxford)